Uga (Lanzarote), een plaats op Lanzarote
Uga (Nigeria), een plaats in Nigeria
Uga (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen
Université Grenoble-Alpes, een universiteit in Grenoble